Wasilij Popow (1745–1822) – rosyjski polityk
 Wasilij Popow (1864–1967) – radziecki generał
 Wasilij Popow (1903–1964) – radziecki polityk
 Vasilijus Popovas (Wasilij Popow, ur. 1956) – litewski polityk